The Pursuit of Pleasure – film del 1915 diretto da Harry Harvey
 The Pursuit of Pleasure – film del 2004 diretto da Maryanne Galvin